Бейст:

 Бейст — дворянский род.
 Бёйст, Пальмира (1875—1957) — бельгийская пианистка, музыкальный педагог и композитор. 
 Бейст, Фридрих Фердинанд фон (1809—1886) — саксонский, австрийский и австро-венгерский государственный деятель и дипломат, граф.